Plusieurs équipes sportives de la ville de Minneapolis, dans l'État américain du Minnesota, ont porté le nom de Millers de Minneapolis (Minneapolis Millers en anglais). On compte parmi celles-ci :
 en baseball :
 les Millers de Minneapolis des ligues mineures de baseball, fondée en 1884 et disparue en 1960 ;
 en hockey sur glace :
 les Millers de Minneapolis de l'Association américaine de hockey, de la Ligue centrale de hockey et de la United States Hockey League, créée en 1925 et disparue en 1950 ;
 les Millers de Minneapolis de la Ligue internationale de hockey, fondée en 1959 et disparue en 1963.